1 grosz (1796–1798) – jednogroszowa moneta okresu zaborów bita dla Prus Południowych
 1 grosz (1809–1812) – jednogroszowa moneta Wolnego Miasta Gdańska okresu napoleońskiego
 1 grosz (1810–1811) – jednogroszowa moneta okresu zaborów bita dla Prus Wschodnich i Prus Zachodnich
 1 grosz (1810–1814) – jednogroszowa moneta Księstwa Warszawskiego
 1 grosz (1816–1817) – jednogroszowa moneta okresu zaborów bita dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 1 grosz (1835–1841) – jednogroszowa moneta Królestwa Kongresowego okresu po powstaniu listopadowym wprowadzona jako następczyni monet:  i 
 1 grosz wzór 1923 – obiegowa moneta jednogroszowa II Rzeczypospolitej, będąca również w obiegu w Generalnym Gubernatorstwie oraz pierwszych latach powojennej Rzeczypospolitej (późniejszego PRL), wycofana 30 października 1950 r. w wyniku przeprowadzonej reformy monetarnej
 1 grosz 1923 KN – próbna moneta jednogroszowa II Rzeczypospolitej wybita w mennicy Kings Northon
 1 grosz 1925 21/V – pamiątkowa jednogroszowa moneta próbna II Rzeczypospolitej wybita z okazji poświęcenia Mennicy Państwowej
 1 grosz 1949 – obiegowa moneta jednogroszowa okresu PRL wprowadzona w wyniku reformy monetarnej z 30 października 1950 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 1 grosz wzór 1990 – pierwsza obiegowa moneta jednogroszowa III Rzeczypospolitej wprowadzona w konsekwencji denominacji złotego z 1 stycznia 1995 r.
 1 grosz wzór 2013 – druga obiegowa moneta jednogroszowa III Rzeczypospolitej okresu po denominacji z 1 stycznia 1995 r., wprowadzona w 2014 r.

Zobacz też 
 1 grosz polski